

Persone
 Mario Ranno, noto come Mario Biondi – cantante, compositore e arrangiatore italiano
 Paolo Ranno – ex tiratore a segno italiano
 Tea Ranno – scrittrice italiana

Altro
 Ranno – sinonimo di liscivia